El nombre Christopher Wilder puede referirse a:
Christopher Bernard Wilder, conocido como Christopher Wilder y como "The Beauty Queen Killer" (1945-1984), asesino en serie y asesino itinerante estadounidense, nacido en Australia.
Christopher John Wilder, conocido como  Chris Wilder (nacido en 1967), futbolista y entrenador británico.